La morte in vacanza (Death Takes a Holiday) – film del 1934 diretto da Mitchell Leisen
Death Takes a Holiday – film del 1971 diretto da Robert Butler
 Quando la morte è in vacanza (Death Takes a Holiday) – episodio della quarta stagione di Supernatural